Fagerängen kan syfta på:

 Fagerängen, Trelleborg – en stadsdel i östra Trelleborg.
 Fagerängen, Stockholm – ett bostadsområde i västra Hökarängen gränsande till Fagersjö vilka två stadsdelar gett området dess namn. Området uppfördes i slutet av 1990-talet och består av radhus med Skönstaholm som förebild.

Se även
Fagerängs lantbruksmuseum
Fagerängsstenen